Molekulska formula -{C22H30O3}- se može odnositi na:

 Megestrol
 Anakardinska kiselina
 Trimegeston